Honoré de Balzac – powieściopisarz francuski
 Jean-Louis Guez de Balzac – pisarz francuski
 Catherine Henriette de Balzac d'Entragues – ulubiona metresa Henryka IV Burbona
 Balzac – japoński zespół horror punkowy
 Balzac (Charente) – miejscowość we Francji